Жан (Иоанн) Берхманс (; ) — бельгийский монах из монашеского ордена иезуитов, богослов, покровитель министрантов, молодёжи и студентов, святой Римско-Католической Церкви.

Биография 
Сын бедного сапожника. Рано остался сиротой.

В 1616 году вступил в иезуитский орден. Окончил иезуитский колледж в Мехелене. Был направлен в Collegium Romanum (Ныне Папский Григорианский университет, который был тогда самым большим и лучшим в Ордене иезуитов католическим учебным заведением, и насчитывал более 2000 студентов. Летом 1621 года окончил трехлетний курс изучения философии. До рукоположения в священники не дожил. Вскоре после окончания Collegium Romanum умер от пневмонии.

Жил очень аскетично, проявлял большой интерес к изучению языков, так как собирался после рукоположения стать миссионером в Китае. Стремился к простой, смиренной жизни, верности избранному пути в самых малых деталях и тщательному выполнении обязательств.

Его сохранившиеся записи отмечены глубоким благочестием и стремлением к полной отдаче жизни церкви.

Принцип жизни святого: «Делайте то, что должен».

Является покровителем министрантов, студенческой молодежи и вместе с Алоизием Гонзага и Станиславом Косткой также покровителем молодёжи и студентов в целом.

Умер в возрасте 22 лет с крестом и чётками в руках. Его тело покоится в Риме в церкви Сант-Иньяцио, а сердце — в иезуитском костёле в Лёвене (Lovanium).

Блаженный с 1865 года. Канонизизован папой Львом XIII в 1887 году. День памяти 26 ноября (в соответствии правилами ордена иезуитов) или 13 августа (остальной частью Церкви).

Память 
 В его цесть названа церковь Сен-Жан-Берхманс в Брюсселе, Колледж св. Жана Берхманса в Лёвене и Колледж Берхманса в Пуллахе (ныне Университет философии Мюнхена), школы в Шривпорте (Луизиана, США), Индии, Великобритании, Канаде, Нидерландах, а ряде стран Южной Америки, на Филиппинах, Китае и др..

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Львом XIII

Примечания

Ссылки 
 Johannes Berchmans

Святые Бельгии
Католические святые
Христианские святые XVII века
Канонизированные Львом XIII‎
Канонизированные в XIX веке
Умершие от пневмонии
Святые иезуиты
Иезуиты Бельгии
Похороненные в Сант-Иньяцио